Сенан () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна
 Сенан () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона